Gladiator Matchplay je turnir u pikadu koji organizira pikado klub Gladiator iz Splita, Hrvatska.Prvo izdanje turnira održano je 31.08. i 01.09.2019. u sportskoj dvorani osnovne škole Ravne njive u Splitu i učestvovalo je 62 igrača i igračice iz Hrvatske, BiH te Njemačke.  

Pobjednik glavnog eventa prvog turnira u disciplini muški pojedinačno 501d.o. je bio Boris Krčmar iz Zagreba, Hrvatska. Pobjednici warm up turnira u disciplini DYP parovi 501d.o. su bili Slaven Kovačević (Zagreb, Hrvatska) i Marko Janjić (Kaštel Lukšić, Hrvatska) 
Pobjednici Cool Down turnira open parovi 501d.o. su bili Borna Ninčević Novak i Zvonimir Sesartić iz Solina.￼  

Najbolje plasirana dama Melita Bubić , najbolji igrač B kategorije Roko Sturnela (Zadar, Hrvatska), najbolji igrač C kategorije Stipe Lesko (Čitluk, BiH)

2020. , 2021. i 2022. turnir je bio otkazan zbog pandemije korona virusa. 

Drugo izdanje turnira se održava 23.-25.06.2023. u Splitu.

GLADIATOR MATCHPLAY 2023 SCHEDULE